Berkhof of Berkhoff kan verwijzen naar:

Plaatsen
Berkhof (Wedemark), een plaats in Wedemark, Nedersaksen, Duitsland

Personen
Berkhof of Berkhoff, een achternaam
Aster Berkhof, pseudoniem van de Vlaamse schrijver Lode van den Bergh (* 1932)
 Gé Berkhof (1933-2015), Nederlands luitenant-generaal (b.d.)
 Gerrit Berkhoff (1901-1996), Nederlands chemicus en eerste rector magnificus Universiteit Twente, Nederland
 Hendrikus Berkhof (1914-1995), Nederlands predikant en theoloog
 Karel Berkhoff (* 1965), Nederlands historicus
 Louis Berkhof (1873-1957), Nederlands-Amerikaans theoloog
 Wicher Berkhoff (Russisch: Vasili Ivanovich Berkov) (1794-1870), Nederlands-Russisch scheepsbouwer
 Willem Berkhoff (1863-1953), Nederlands banketbakker en eerste voorzitter hoofdbestuur Banketbakkersvakschool te Amsterdam

Overig
De Berkhoff, VMBO school voor Horeca, Bakkerij & Banket in Amsterdam, Nederland
VDL Berkhof was tussen 1985 en oktober 2010 de naam van een Nederlands fabrikant van onder andere stads en streekbussen. na oktober 2010 werd de naam VDL Bus & Coach.

Zie ook
Berghof (doorverwijspagina)